El nombre de Fadrique de Castilla puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Fadrique de Castilla (1223-1277), infante de Castilla, hijo del rey Fernando III y de su primera esposa Beatriz de Suabia. 
 Fadrique Alfonso de Castilla (1334-1358), maestre de la Orden de Santiago e hijo ilegítimo del rey Alfonso XI de Castilla.
 Fadrique de Castilla (1360-1394), hijo natural del rey Enrique II de Castilla y de Beatriz Ponce de León y Jérica.
 Fadrique Enríquez de Castilla (1388-1430), duque de Arjona, conde de Trastámara, Lemos y Sarria. Era hijo de Pedro Enríquez de Castilla, conde de Trastámara, y de Isabel de Castro.